Ranco steht für:

 Ranco, italienische Gemeinde
 Provinz Ranco, Provinz in Chile
 Lago Ranco (Kommune), Kommune in Chile
 Lago Ranco, See in Chile

Ranco ist der Familienname folgender Personen:
 Louise Ranco (1868–1902), deutsche Opernsängerin (Sopran)